Magnus Birgersson av Sverige kan avse:

Magnus Ladulås gick även under namnet Magnus Birgersson
Magnus Birgersson en prins avrättad 1320, son till kung Birger Magnusson